Ви́ктор Ку́рочкин:
 Курочкин, Виктор Александрович (1923—1976) — советский писатель, сценарист и драматург, журналист.
 Курочкин, Виктор Алексеевич (1957—2014) — советский и российский театральный режиссёр.
 Курочкин, Виктор Васильевич (род. 1954) — депутат Государственной думы II созыва.
 Курочкин, Виктор Львович (род. 1954) — советский и туркменский футболист, тренер.